Luksemburg je na Pesmi Evrovizije nastopal med letoma 1956 in 1993. Nastopil je torej že na prvem izboru, ki je bil organiziran leta 1956. V tem času je Luksemburg dosegel 5 zmag in je ena od najuspešnejših evrovizijskih držav. Po obdobju slabih uvrstitev konec 80-ih in v začetku 90-ih je leta 1994 odstopil od tekmovanja. 

Večina luksemburških predstavnikov je bila iz drugih držav, največ iz Francije. Tudi vseh 5 zmagovalcev je bilo tujcev (štiri iz Francije in ena iz Grčije). Od vseh 38 predstavnikov jih je bilo le pet (Camillo Felgen, Sophie Carle, Franck Olivier, Monique Melsen in Marion Welter) po rodu iz Luksemburga.

Luksemburška televizija RTL Télé Lëtzebuerg je leta 2004 najavila ponovno udeležbo po 11 letih premora., a je kasneje zaradi finančnega vidika odstopila..

Predstavniki

Gostovanja

Reference 

Luksemburška glasba
Države udeleženke Pesmi Evrovizije